Белизна:

 Белизна́ — цветовая характеристика материала, например бумаги, определяемая фотометрическими приборами.
 «Белизна́» — бытовое отбеливающее средство на основе гипохлорита натрия.
 Бели́зна — топоним: 
 Белизна — река в Брянской области, правый приток Десны.
 Белизна — деревня в Дубровском районе Брянской области, названная по этой реке.
 Белизна — бывшая деревня на территории того же района, названная по той же реке.